Села:
 Цеперів — Волинська область, Луцький район
 Цеперів — Львівська область, Львівський район